Флаг муниципального образования город Михайловск Шпаковского муниципального района Ставропольского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 января 1999 года решением думы города Михайловска № 215.

Описание 
«Флаг города Михайловска представляет собой прямоугольное полотнище желтого цвета В левом верхнем углу Российский флаг в соответствующих пропорциях».

Примечания 

Флаг